Illigera är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Illigera ingår i familjen Hernandiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lagerordningen
Illigera